bł. Edmund Rice (1762–1844) – irlandzki założyciel organizacji katolickich
 bł. Edmund Bojanowski (1814–1871) – założyciel sióstr służebniczek NMP, twórca ochronek wiejskich w Polsce

Zobacz też:
 Święty Edmund